Peleliu ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Peleliu (Insel), eine Insel von Palau
 Peleliu (Palau), ein Verwaltungsgebiet von Palau